Сумпанго-дель-Рио () — город и административный центр муниципалитета Эдуардо-Нери в мексиканском штате Герреро. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 24 719 человек.

Название 
Название Zumpango происходит из языка науатль и его можно перевести как частокол для черепов жертв.

Примечания 

Города Герреро